Siestenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siestenkari (vid Velkua, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Siestenkari (vid Pakinainen, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar